Nicklisch ist der Familienname folgender Personen:
 Anouk Nicklisch (1958–2006), deutsche Opernregisseurin
 Franz Nicklisch (1906–1975), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Fritz Nicklisch (1936–2022), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hans Nicklisch (1911–2001), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Heinrich Nicklisch (1876–1946), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Ilona Nicklisch (* 1958), deutsche Politikerin (BVB/Freie Wähler)
 Maria Nicklisch (1904–1995), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Nickisch